Bacri ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Bacri (1951–2021), französischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Nicolas Bacri (* 1961), französischer Komponist